Ustrych – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Ustrych – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim